Мийер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мийер, Альбер (18 января 1935, Монреаль — 15 августа 2018) — канадский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Мийер, Пьер (1811—1887) — французский энтомолог.